First Class – serie televisiva giapponese
 First Class – singolo di Blueface in collaborazione con Gunna del 2019
 First Class – singolo di Jack Harlow del 2022